Sonson kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sonsón (ort i Colombia), Antioquia, 
 Sonson (kommun), Antioquia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar